Aiptasiomorpha är ett släkte av koralldjur. Aiptasiomorpha ingår i familjen Aiptasiomorphidae. 

Aiptasiomorpha är enda släktet i familjen Aiptasiomorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Aiptasiomorpha